FCB puede referirse a:
File control block
  Federación Cubana de Baloncesto
 Grupo FCB, un superfilo de bacterias.

FCB es también una abreviación para diversos clubes de fútbol:
  FC Baník Ostrava 
  Fútbol Club Barcelona
  FK Buducnost Podgorica
  FC Basel
  FC Bayern de Múnich
  Club Brugge
  FC Brussels